Ballerina ist ein angekündigter US-amerikanischer Actionfilm von Regisseur Len Wiseman. Es handelt sich um ein Spin-off zur John-Wick-Filmreihe, in dem Ana de Armas die titelgebende Hauptrolle verkörpert.

Handlung 
Die Killerin Rooney Brown schwört Rache an den Mördern ihrer Familie.

Produktion 

Der Actionfilm Ballerina wurde vom US-amerikanischen Drehbuchautor Shay Hatten geschrieben, der als Assistent bei der Produktionsfirma Team Downey tätig war und am Skript in Nächten und an Wochenenden arbeitete. Als Inspiration dienten unter anderem die Fernsehserie Nikita sowie hyperstilisierte Werke von Quentin Tarantino und Matthew Vaughn. Im Jahr 2017 bot der damals 23-jährige Hatten das fertige Drehbuch verschiedenen US-amerikanischen Produktionsunternehmen zum Kauf an. Lionsgate konnte sich in einem Bietergefecht gegen Warner Bros. und Universal durchsetzten und verfolgte den Plan, Ballerina als Spin-off in seine John-Wick-Reihe einzugliedern. Infolgedessen wurde Hatten ins Autorenteam von John Wick: Kapitel 3 aufgenommen, wo er erste Hinweise auf den Ableger streuen und die Ballett-Akademie einführen durfte.

Im Oktober 2019 wurde Len Wiseman als Regisseur verpflichtet. Als Produzenten sollen Basil Iwanyk, Erica Lee und Chad Stahelski fungieren, während Keanu Reeves und Kaley Smalley als Executive Producer tätig sein werden. Stahelski äußerte sich im Juni 2020, dass von Hatten und Wiseman immer noch am Drehbuch geschrieben werde. Man wolle mit Ballerina vom aus den John-Wick-Filmen bekannten Gun-Fu abweichen und eine eigene Art der Action inszenieren, auch um den Zuschauern so etwas Frisches zu bieten.

Im Jahr 2020 wurde zunächst Chloë Grace Moretz mit der Hauptrolle der Rooney Brown in Verbindung gebracht. Im Folgejahr wurde über fortgeschrittene Verhandlungen mit Ana de Armas berichtet, ehe ihre Besetzung auf der CinemaCon im April 2022 offiziell bestätigt wurde. Ihr Beteiligung am Film machte de Armas auch von der Bedingung abhängig, eine weibliche Autorin verpflichten zu dürfen, die das Drehbuch noch einmal überarbeiten sollte. Nach Gesprächen mit mehreren Kandidatinnen entschied sich de Armas schließlich für die Oscarpreisträgerin Emerald Fennell. Ende 2022 wurde bekannt, dass Keanu Reeves, Ian McShane und Lance Reddick erneut in ihren Rollen als John Wick, Hotelmanager Winston und Concierge Charon auftreten werden. Auch Anjelica Huston soll als Direktorin der in John Wick: Kapitel 3 eingeführten Verbrecherorganisation „Ruska Roma“ zurückkehren. Als Neuzugänge wurden Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus und Gabriel Byrne verpflichtet.

Die Dreharbeiten begannen am 7. November 2022 in Prag und dauerten in der tschechischen Hauptstadt bis zum 5. Februar 2023 an. Zu den Drehorten in der Innenstadt zählt das Hotel Opera, der Bahnhof Masarykovo nádraží und das Nationaltheater. Weitere Aufnahmen entstanden in der Altstadt von Štramberk in Mähren. Das Budget bewegte sich in einem Rahmen von 50 bis 80 Millionen US-Dollar. Vom Prager Foundation Audiovisual Fund erhielt das Filmprojekt finanzielle Zuschüsse in Höhe von rund 90.000 US-Dollar; weitere Gelder wurde vom Czech Film Fund bereitgestellt.

Im deutschsprachigen Raum sicherte sich Leonine die Vertriebsrechte am Film.

Weblinks

Einzelnachweise 

Angekündigter Film
US-amerikanischer Film
Actionfilm